Världsmästerskapen i friidrott 2009 arrangerades i Berlin i Tyskland 15–23 augusti 2009.

Ansökan 
Världsfriidrottsförbundet IAAF meddelade den 6 december 2004 att Berlin hade tilldelats arrangörskapet. Övriga orter som ansökte var: Split (Kroatien), Valencia (Spanien), Brisbane (Australien), Bryssel (Belgien), Delhi (Indien), Casablanca (Marocko) och Daegu (Sydkorea).

Anläggningar 

Mästerskapet anordnades på Berlins Olympiastadion, med en kapacitet på 74 845 platser. Arenan genomgick en renovering inför 2006 års VM i fotboll för € 242 miljoner. Maraton och gång använde Brandenburger Tor som start och mål. Sträckan för dessa tävlingar gick längs Unter den Linden och förbi diverse sevärdheter i staden.

Program

Medaljsummering

Herrar 

* Löparen deltog endast i försöksloppen.

Damer 

* Löparen deltog endast i försöksloppen.

Medaljfördelning

Sammanfattning 
Vid världsmästerskapen slogs tre världsrekord och fem mästerskapsrekord. Jamaicas Usain Bolt upprepade bragden från Olympiska sommarspelen 2008 och noterade nya världsrekord både på 100 och på 200 meter. Vidare slog polskan Anita Włodarczyk ett nytt världsrekord i damernas släggkastning.

Det blev mästerskapsrekord av Melaine Walker på damernas 400 meter häck, Jamaicas herrlag på 4 x 100 meter, Ezekiel Kemboi på 3 000 meter hinder, Abel Kirui i maraton och Kenenisa Bekele på 10 000 meter. Bekele blev vid sidan av Bolt en av mästerskapets kungar då han vann guldet på både 5 000 meter och 10 000 meter. 

Förutom rekorden blev mästerskapet ihågkommet för att Jelena Isinbajeva slutade sist i damernas stavhopp då hon rev ut sig på ingångshöjden. Vidare för damernas spjutkastning där hemmakastaren Steffi Nerius vann guld i sitt sista stora mästerskap. Ytterligare ett minne blev Steven Hooker som trots skada lyckades vinna guldet i herrarnas stavhopp. Slutligen uppstod en diskussion om könstester inom idrotten efter att det sydafrikanska underbarnet Caster Semenya vann guld på damernas 800 meter.

6 världsmästare ifrån Osaka 2007 lyckades försvara sina titlar. Dessa var Kerron Clement (400mh), Allyson Felix (200m), Maryam Jamal (1500m), Blanka Vlasic (höjd), Yargelis Savigne (tresteg) och Valerie Vili (kula).

Deltagande nationer 
Den 13 augusti 2009 lämnades en anmälningslista på 2 098 idrottare från 202 länder och territorier in, för närvarande finns det 213 medlemmar i IAAF.

Evenemanget förväntades bli det största sportevenemanget under 2009, vilket försvarar statusen för världsmästerskapen i friidrott som det tredje största sportevenemanget i världen efter Olympiska sommarspelen och VM i fotboll.

Referenser

Externa länkar 

 Officiell webbplats 
 Svenska friidrottsförbundets uttagningar till världsmästerskapen 
 Mästerskapsschema på svt.se 

2009 i Tyskland
Friidrottsåret 2009
Sportevenemang i Berlin
2009
Internationella friidrottstävlingar i Tyskland
Internationella sportevenemang i Tyskland